Мезе́ль () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 360 км на південь від Парижа, 13 км на схід від Клермон-Феррана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Овернь. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

1 січня 2019 року Мезель і Далле було об'єднано в новий муніципалітет Мюр-сюр-Альє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 738 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1944,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Мезель на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мезель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Пюї-де-Дом

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Пюї-де-Дом